Verrucophragmia är ett släkte av svampar. Verrucophragmia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Verrucophragmia